Qassam oder Kassam kann sich beziehen auf:
 den Scheich Izz ad-Din al-Qassam
 den nach dem Scheich Izz ad-Din al-Qassam benannten militärischen Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden
 die nach dem Scheich Izz ad-Din al-Qassam benannte Kassam-Rakete

Siehe auch:
 Kassam Stadium, ein Fußballstadion in Oxford